Уилдернесс (; ) — приморский город. Расположен в живописном туристическом регионе Садовая дорога (:en:Garden Route) на юге Западно-Капской провинции ЮАР.

Расположен невдалеке от г. Джордж на трассе N2 ниже Перевала Каймановой реки (:en:Kaaiman's River Pass). Город славится своими длинными пляжами и заливами, поэтому является популярным местом отдыха на выходные. Расположен непосредственно у берегов лагуны реки Тоу (Touw River).

Климат в городе — исключительно мягкий, типичный для Садовой дороги. Колебания температуры невелики: она редко падает ниже 10 °C и не поднимается выше 28 °C. Осадки — круглогодичные. Тип флоры — характерный для горных лесов ЮАР (:en:Knysna-Amatole Montane Forests).

Паровозная линия :en:Outeniqua Choo Tjoe, ныне закрытая, проходила через Уилдернесс, соединяя города Джордж и Найсне.

Уилдернесс — город, где провёл значительную часть жизни бывший президент ЮАР Питер Бота вплоть до своей смерти в 2006 г.

Примечания 

Города ЮАР
Туризм в ЮАР